Жоса-и-Тушен (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Уржель. Занимает площадь 68,2 км². Население — 141 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos generales
 Museo de las Trementinaires
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Льейды